NDD steht für
 Norton Desktop for DOS, Software
 Neue Deutsche House-Welle, Musikgenre

ndd steht für
 Nde-Nsele-Nta, ISO für eine ekoide Sprache in Nigeria
 ndd., Abkürzung für niederdeutsch

Abkürzung